Binnewitz ist der Name folgender Orte:
 Binnewitz (Großpostwitz), Ortsteil von Großpostwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Binnewitz (Jahnatal), Ortsteil von Jahnatal im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen